Роберт Джон Лечмер Гуппи (; , Лондон, Великобритания — , Сан-Фернандо, Тринидад и Тобаго) — британский натуралист, в честь которого названа рыбка гуппи. Он внёс большой вклад в геологию, палеонтологию и зоологию Вест-Индии, в частности Тринидада.

Он был одним из четырех детей Роберта Гуппи (1808—1894), юриста, который отправился в Тринидад и стал мэром Сан-Фернандо, и Амелии Элизабет Гуппи, художника и одного из пионеров фотографии, которая путешествовала по реке Ориноко только в сопровождении несколько местных индейцев. «Лечмера», как его называли, воспитывали бабушка и дедушка Ричард Паркинсон и Люси Лечмер (дочерью вице-адмирала Королевского флота Уильяма Лечмера) в их нормандском замке 13-го века Киннерсли, который находился в Херефордшире. Ричард Паркинсон хотел, чтобы Лечмер унаследовал замок и управлял им, то есть выполнял роль, которая его не интересовала. Получив наследство от другого родственника, Роберт Лечмер покинул Англию в возрасте 18 лет. Он посетил Австралию, Тасманию и потерпел кораблекрушение на побережье Новой Зеландии в 1856 году. Прожив два года с маори и составив карту этого района, Лечмер уехал из Новой Зеландии в Тринидад, где жили его родители. Он женился на Алисе Ростан, дочери местных французских плантаторов и потомка графов Ростана, французских аристократов, которые бежали в Тринидад, от Французской революции. Лечмер стал главным инспектором школ Тринидада, занимая этот пост до своей отставки в 1891 году.

Хотя у него не было формального образования в области наук, Лечмер написал и опубликовал множество статей о палеонтологии региона. Он был президентом Научной ассоциации Тринидада, а также состоял в Совете Королевского института Виктории. Между 1863 и 1913 годами им были написаны около семидесяти работ или статей. Его интерес был особенно связан с ископаемыми и современными моллюсками, особенно с наземными и речными видами.

Хотя иногда ходили слухи, что он был священнослужителем, Лечмер Гуппи был, по сути, агностиком.

Гуппи обнаружил рыбу гуппи в Тринидаде в 1866 году, и в том же году Альберт Гюнтер назвал ее Girardinus guppii в его честь. Однако позже было обнаружено, что рыба ранее была описана в Америке. Хотя Girardinus guppii в настоящее время считается младшим синонимом Poecilia reticulata, общее название «гуппи» по-прежнему сохраняется.

Описанные виды 
 Alcadia conuloides (1868)

Литература 
(Список неполный)
 
 
 
 1872. Third series of additions to the Catalogue of the land and freshwater Molluska of Trinidad: with a revised list of all the species.
 1873. «On some new Tertiary fossils from Jamaica». Proceedings of the Science Association of Trinidad 2(2): 72-88, London.
 
 
 
 
 
 
 1912. «Fossils from Springvale near Couva, Trinidad». Agricultural Society of Trinidad and Tobago, 2: London.

Примечания

См. также 
 Harris G. D. (1921) «A reprint of the more inaccessible paleontological writings of Robert John Lechmere Guppy». Bulletins of American Paleotology 8(35): 149—346, plates 5-14.

Натуралисты Великобритании
Эпонимы-персоны